Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1959 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Christine Truman je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1959